3. HNL – Istok 2007./08.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2007./2008. sačinjavali su klubovi s područja sljedećih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko-podravska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Varaždinska županija
i Bjelovarsko-bilogorska županija.
 

U 2. HNL se plasirao HNK Suhopolje, dok su u 4. HNL ispali NK Čakovec, NK Mladost Ždralovi, NK Šokadija Stari Mikanovci, NK Slavonija Požega i NK Sloboda Varaždin. 
Novi trećeligaši su postali NK Đakovo i NK NAŠK Našice, koji su došli kao prvo i drugoplasirani iz 4. HNL – istok, jer je pobjednik 4. HNL – sjever odustao od igranja u 3. HNL, te HNK Vukovar '91, NK Belišće i NK Marsonia Slavonski Brod koji su ispali iz 2. HNL.

2007./08. Istok
3-istok